Шане () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Шане () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея
 Шане () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен

 Джексон Шане (1980) — французький професійний боксер, чемпіон Європи серед аматорів, чемпіон Європи за версією EBU.